Кнежевић је српско, црногорско и хрватско презиме. У Хрватској је 8. или 9. најчешће презиме.
Познати људи са овим презименом су:
 Александар Кнежевић Кнеле (1971–1992), београдски криминалац
 Александар Кнежевић (рукометаш) (1968– ), бивши српски рукометаш
 Антун Кнежевић (1834–1889), римокатолички фратар, наставник и књижевник
 Бобан Кнежевић (1959– ), српски писац
 Божидар Кнежевић (1862–1905), српски историчар, филозоф и переводчик
 Велимир Кнежевић (1916–2012), учесник Народноослободилачке борбе и генерал-пуковник ЈНА
 Владимир Кнежевић Волођа (1915–1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Гашо Кнежевић (1953–2014), српски правник и политичар
 Георгије Кнежевић (19. век), српски фотограф
 Гојко Кнежевић (1932– ), српски инжењер и публицист
 Горан Кнежевић (1957– ), српски политичар
Драгутин Кнежевић Круница (1940–2006), српски песник и књижевник
 Живан Кнежевић (1906–1984), српски војник
 Зоран Кнежевић (1949– ), српски астроном
 Иван Кнежевић (1760–1840), учесник Првог српског устанка
 Љиљана Кнежевић (1969– ), бивша српска рукометашица
 Мара Кнежевић (1949– ), српски академик
 Милутин Кнежевић (1949– ), српски православни епископ
 Нада Кнежевић (1940– ), српска певачица џеза и забавне музике
 Никица Кнежевић (1889–1973), учесник Народноослободилачке борбе и генерал-мајор ЈНА
 Радмила Кнежевић (1971– ), српска књижевница, глумица, редитељ и драмски едукатор
 Радован Кнежевић Тихи (1916–1988), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-мајор ЈНА и народни херој Југославије
 Радоје Кнежевић (1901–1983), министар Двора Краљевине Југославије
 Рајко Кнежевић (1958– ), српски песник из Хрватске
 Саша Кнежевић (1971– ), српски академик
 Срђа Кнежевић (1985– ), српски фудбалер
 Срђан Кнежевић (1958–1998), официр Војске Републике Српске
 Стеван Кнежевић (1940–1995), српски сликар, скулптор, графичар и перформанс уметник
 Стефан Кнежевић (1806–1890), српски православни епископ
 Урош Кнежевић (1811–1876), српски сликар

Види још 
 Зоран Кнежевић
 Александар Кнежевић
 3900 Кнежевић

Референце 

Српска презимена
Црногорска презимена
Хрватска презимена